Blåvitt kan avse:

 Blåvitt – en idrottsförening, se IFK Göteborg
 Blåvitt (Israel) – ett israeliskt mittenparti
 Blåvitt (varumärke) – ett varumärke för dagligvaror